Strawberry est un mot anglais signifiant fraise, et peut désigner :

Patronymes 
 Darryl Strawberry (1962-), ancien joueur de baseball américain ;
 D. J. Strawberry (1985-), joueur de basket-ball américain, fils de Darryl Strawberry.

Musique

Artistes 
 , groupe de indie pop canadien, actif dans les années 1990.

Albums 
 Strawberry,  album studio de CoCo, groupe de J-Pop.

Toponyme 

 Strawberry, census-designated place du comté de Gila en Arizona ;
 Strawberry, ville du comté de Lawrence en Arkansas ;
 Strawberry, census-designated place du comté de Marin en Californie ;
 Strawberry, census-designated place située en Californie dans le comté de Tuolumne ;
 Strawberry, ville fantôme du comté de White Pine au Nevada ;
 Strawberry, secteur non constitué en municipalité du comté de Berkeley en Caroline du Sud ;
 Strawberry, secteur non constitué en municipalité du comté de Duchesne en Utah.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme